Анне Елізабет Ельвебакк Лін (  10 травня 1966) — норвезька біатлоністка, володарка Великого кришталевого глобусу в сезоні 1987/1988, триразова чемпіонка світу з біатлону.

Виступи на Олімпійських іграх

Виступи на чемпіонатах світу

Загальний залік в Кубку світу 
 1986–1987 — -е місце
 1987–1988 — -е місце
 1989–1990 — -е місце
 1990–1991 — -е місце
 1993–1994 — 22-е місце

Примітки

Посилання 
 Профіль на сайті статистики біатлону
 Профіль на сайті IBU 

Норвезькі біатлоністки
Норвезькі чемпіони світу
Чемпіони світу з біатлону
Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 1992
Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 1994